Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol. Řídí se vlastním školním vzdělávacím programem, vycházejících ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. K tomuto zařízení se vztahuje školský zákon č. 561/2004 sb., který definuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání. Zřizovatelem školního klubu je MŠMT, registrovaná církev nebo náboženská společnost. Toto zařízení je bezpečným místem pro děti, nad kterými mají dozor odborní pracovníci – vychovatelé.

Pro koho je určen 
Děti na prvním stupni navštěvují školní družinu, na druhém stupni žáci spadají do školního klubu. Školní klub je určen také pro žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Výjimkou jsou žáci prvního stupně, kteří nebyli přijati do školní družiny. Školní klub nejvíce navštěvují děti, které mají rodiče v zaměstnání, nebo jsou jejich rodiče rozvedeni nebo mají rodiče, kteří studují. Nejčastějším důvodem je tedy práce rodičů. Rodiče děti zapisují do školních klubů, protože jim chtějí zajistit vhodné prostředí, které by mělo zamezit zhoršení prospěchu, stresu, záškoláctví a nežádoucímu chování.

Činnosti 
Obsah činností školního klubu zahrnuje odpočinkové činnosti, rekreační činnosti, zájmové činnosti, činnosti sebe- obslužné, činnosti veřejně prospěšné a přípravu žáků na vyučování.

Účel 
Podle výzkumu, který provedl Lipscomb, pomáhá školní klub, jakožto mimoškolní zařízení žákům prohlubovat přátelské vztahy, dává dětem pocit sounáležitosti na školní půdě a poskytuje dětem nové zájmy. Děti, které se dobrovolně zapojí v mimoškolních aktivitách, mají lepší prospěch a mají větší šanci, že si dobré výsledky udrží. Je zde také větší pravděpodobnost, že se dostanou na střední školu. Ve volném čase se děti mohou věnovat vzdělávání, získávat cenné zkušenosti a přemýšlet nad svoji budoucností. Trávení volného času dětí se v posledních letech začíná měnit. Děti tráví více času s moderními technologiemi než venku s kamarády. Školní klub může být vhodnou alternativou, jak volný čas strávit produktivněji.

Reference 

Vzdělávání v Česku
Pedagogika